Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 215 dans le monde.

 Route fédérale 215, en Allemagne 
 Route 215 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 215 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 215 au Québec, Canada
 Route 215 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 215 en France
 Route départementale 215 dans les Alpes-de-Haute-Provence, France
 Route régionale 215 en Slovénie